Luchtgarnizoen, een roman uit 1923 van Joseph Kessel
L'Équipage (1928), een film van Maurice Tourneur
L'Équipage (1935), een film van Anatole Litvak
L'Équipage (1978), een film van André Michel